Slovo joint může mít různé významy:

 joint (marihuana) – ručně ubalená cigareta marihuany
 joint venture – forma spolupráce dvou či více podniků nebo organizací
 joint-stereo – režim ukládání zvukového záznamu
 American Jewish Joint Distribution Committee (zkráceně Joint) – americká židovská charitativní organizace

Externí odkazy